Le nom Léto ou Leto peut faire référence à :
 Dans la mythologie grecque, Léto, mère d'Apollon et d'Artémis ;
 En astronomie, 68 Léto, un astéroïde ;
 le nom de certains personnages du roman de science-fiction Dune : Leto Atreides et Leto Atréides II ;
 Léto, le nom d'un dieu dans le manga Fullmetal Alchemist ;
 Antonio Leto (1844-1913), peintre italien ;
 Sebastián Leto, joueur de football argentin ;
 Jared Leto, acteur, musicien et chanteur américain, également frère cadet de Shannon Leto ;
 Shannon Leto, musicien, photographe et acteur américain, également frère aîné de Jared Leto ;
 Leto, rappeur français et membre du groupe PSO Thug ;
 Leto (en russe : Лето, littéralement L'Été), film russe de Kirill Serebrennikov sorti en 2018, et retraçant la vie du chanteur Viktor Tsoi à Leningrad, au début des années 1980.

Homonymie de patronyme